Blahoslavená Marie Kristýna Savojská (Maria Cristina Carlotta Giuseppa Gaetana Efisia; 14. listopadu 1812 – 21. ledna 1836), první manželka Ferdinanda II. Neapolsko-Sicilského. Zemřela v důsledku porodu.

Rodina 
Marie Kristýna byla nejmladší dcerou krále Viktora Emanuela I. a Marie Terezy Rakouské-Este, dcery Ferdinanda Karla Habsbursko-Lotrinského a Marie Beatrice d'Este. Ferdinand byl čtrnáctým potomkem a třetím synem Františka I. Štěpána Lotrinského a Marie Terezie. Marie Beatrice byla nejstarší dcerou Ercola III. d'Este a Marie Terezy Cybo-Malaspina, vévodkyně z Massy a princezny z Carrary.

Manželství 
21. listopadu 1832 se Marie Kristýna provdala za Ferdinanda II. Neapolsko-Sicilského. Nevěstě bylo dvacet let a ženichovi dvaadvacet.

Marie Kristýna byla popisována jako krásná, ale také plachá a stydlivá, skromná a zdrženlivá, u královského dvora jí nikdy nebylo dobře. Její vztah s Ferdinandem nebyl šťastný, měl málo pochopení pro její skromnost.

Zemřela ve 23 letech, 5 dní po porodu svého jediného dítěte:

 František II. Neapolsko-Sicilský (16. 1. 1836 Neapol – 27. 12. 1894 Arco), poslední král Obojí Sicílie v letech 1859–1861
 ⚭ 1859 Marie Bavorská (4. 10. 1841 Possenhofen – 19. 1. 1925 Mnichov)

Blahořečení 
10. července 1872 byla prohlášena za služebnici Boží, 6. května 1937 za ctihodnou a 3. května 2013 papež František schválil dekret o uznání zázraku za její přímluvu, což byla další etapa procesu za její blahořečení. Její blahořečení se konalo 25. ledna 2014 v bazilice Santa Chiara, kde je Blahoslavená Marie Kristýna Savojská pohřbena.

Vývod z předků

Tituly, oslovení a vyznamenání

Tituly a oslovení 
 14. listopadu 1812 – 21. listopadu 1832: Její Královská Výsost princezna Marie Kristýna Savojská, sardinská princezna
 21. listopadu 1832 – 21. ledna 1836: Její Veličenstvo královna obojí Sicílie

Posmrtně:

 10. ledna 1872 – 6. května 1937: Služebnice Boží Marie Kristýna Savojská, královna Obojí Sicílie
 6. května 1937 – 25. ledna 2014: Ctihodná Marie Kristýna Savojská, královna Obojí Sicílie
 25. ledna 2014 – současnost: Blahoslavená Marie Kristýna Savojská, královna obojí Sicílie

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam světců a mučedníků katolické církve

Externí odkazy 
 

Italští blahoslavení
Italští římští katolíci
Královny obojí Sicílie
Bourbon-Obojí Sicílie
Savojské princezny
Narození v roce 1812
Narození 14. listopadu
Úmrtí v roce 1836
Úmrtí 21. ledna
Úmrtí v Neapoli
Zemřelé v souvislosti s porodem
Pohřbení v bazilice sv. Kláry v Neapoli
Savojští
Ženy